Mena ( und ) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Tschernihiw und administratives Zentrum des gleichnamigen Rajons mit etwa 11.400 Einwohnern (2019).

Außerdem ist Mena das administrative Zentrum der Gebietsgemeinde Mena mit einer Fläche von 832,1 km² und 24646 Einwohnern. Der Gemeinde gehören, neben Mena, noch 28 Dörfer, 3 Ansiedlungen und eine Siedlung städtischen Typs an.

Die Stadt Mena liegt in Polesien am Ufer des gleichnamigen Desna-Zuflusses im Osten des Rajon Mena. In der Stadt treffen die Territorialstraßen T–25–34 und T–25–36 auf die Regionalstraße P–12 von Sosnyzja im Osten nach Beresna im Westen.

Geschichte 
Die 1408 erstmals schriftlich erwähnte Stadt war vom 8. September 1941 bis zum 18. September 1943 von der Wehrmacht besetzt und erhielt 1966 den Status einer Stadt.

Einwohnerentwicklung 
Demografische Entwicklung

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Mena
Ersterwähnung 1408
Stadtrechtsverleihung 1966